Шербрук, :

Населённые пункты 
 Австралия
 Шербрук (Виктория)

 Канада
 Шербрук — четвёртый по величине город в провинции Квебек в Канаде.
 Шербрукский университет
 Шербрук (Новая Шотландия)
 Шербрук (Остров Принца Эдуарда)
 Шербрук (Онтарио) — небольшое селение в составе округа Халдиманд (Ниагара)
 Шербрук (Эдмонтон) — район г. Эдмонтон.

 США
 Шербрук (Северная Дакота)

Фамилия 
 Шербрук, Джон Коуп (1764—1830) — британский военачальник и колониальный администратор.
 Лоу, Роберт, 1-й виконт Шербрук — британский государственный деятель.